USR se poate referi la:

 U.S. Robotics, companie americană
 Uniunea Scriitorilor din România
 Uniunea Salvați România
 Uniunea Sârbilor din România
 Uniunea Studenților din România